

Bedrijven 
 Keijzer, andere naam voor een grand-café in Amsterdam

Personen 
 Fabian de Keijzer, Nederlands voetballeer
 Mona Keijzer, Nederlandse politica

vergelijkbare doorverwijspagina's 
Keiser
Keizer